Smörkullen kan avse:

Smörkullen, Uddevalla kommun – ett berg och utsiktspunkt utöver Gullmarn
Smörkullens naturreservat – ett naturreservat vid kusten söder om Falkenberg, Hallands län
Smörkullen, Alvastra – platsen för ett gravfält från järnåldern utanför Alvastra
en gravhög väster om Tumbo, Eskilstuna kommun